Todd Robinson, scénariste, réalisateur et producteur américain ;
 Todd Robinson (né en 1969), acteur américain ;
 Todd Robinson (né en 1972), écrivain américain ;
 Todd Robinson (né en 1978), joueur et entraîneur de hockey sur glace canadien ;